Mountain Home kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mountain Home (Arkansas)
Mountain Home (Idaho)
Mountain Home (North Carolina)
Mountain Home Air Force Base